Bennachie bezeichnet:
 Bennachie (Berg), einen Berg in Schottland
 Bennachie (Whiskybrennerei), eine ehemalige Whiskybrennerei in Schottland